Jirō – nome proprio di persona giapponese maschile
 Jiro (Java Interface for Regular Objects) – estensione Java
 Jiro – bassista giapponese
 Jiro – ring name del wrestler giapponese Taishi Takizawa
 Jiro – personaggio di Blue Dragon
 Jiro – personaggio delle serie Kamen Rider
 Jiro – protagonista della saga di Kikaider